Il termine malgascio è usato per definire:

Malgascio – lingua parlata in Madagascar
come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, persona o cosa riferibile al Madagascar